

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Leśnica – miasto
 Leśnica – część miasta Lubliniec
 Leśnica – część miasta Wrocław, w delegaturze Wrocław-Fabryczna
 Leśnica – część wsi Świerszczów w woj. lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców
 Leśnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Leśnica – kolonia wsi Leśnica w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady
 Leśnica – wieś w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Bukowina Tatrzańska
 Leśnica – wieś w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Stryszów
 Leśnica – przysiółek wsi Osiek Grodkowski w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków
 Leśnica – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Nowy Dwór
 Leśnica – część wsi Brenna w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Brenna
 Leśnica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Małogoszcz
 Leśnica – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty
 Leśnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło
 Leśnica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo

Miejscowości poza granicami Polski

Białoruś 
 Leśnica – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Hoża.

Słowacja 
 Leśnica – miejscowość w Pieninach na Słowacji

Wzniesienia 
 Leśnica – wzgórze na Pobrzeżu Koszalińskim, w Koszalinie
 Leśnica – góra w Sudetach Zachodnich, w Górach Kaczawskich

Cieki wodne

Polska
 Leśnica – potok, dopływ Brennicy
 Leśnica – potok, dopływ Dunajca
 Leśnica – potok, dopływ Małej Panwi
 Leśnica – struga, dopływ Gaci
 Leśnica – struga, dopływ Stepnicy
 Leśnica – struga, dopływ Pileszy
 Leśnica – strumień, dopływ Bytowy
 Leśnica – potoczna nazwa strugi Lesznicy
 Leśnica – potoczna nazwa strugi Liśnicy

Białoruś
 Leśnica – struga, dopływ Hożanki

Inne 
 Leśnica – gmina miejsko-wiejska w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim
 Leśnica – gromada
 Leśnica – nieczynna stacja kolejowa w Leśnicy, w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Leśnica, w Polsce

Zobacz też 
 Szeligi-Leśnica
 Zanie-Leśnica
 Lietzen